Torrox puede referirse a:

 El municipio y localidad de Torrox, en la provincia de Málaga; 
 el cono volcánico de Torrox, en el anterior municipio;
 un tipo de suelo de Oxisol; o
 la Laguna de Torrox en Jerez de la Frontera.